Algemeen: een molengang die bestaat uit drie molens
Specifiek:
De molendriegang bij Leidschendam